! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 24001–24100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 24101–24200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 24201–24300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 24301–24400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 24401–24500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 24501–24600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 24601–24700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 24701–24800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 24801–24900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 24901–25000 [ editare]

Lista planetelor minore (024001-025000)